Zákal může být:

vodní zákal, viditelně znečištěná voda
mléčný zákal, akvaristický termín pro zakalenou vodu v akváriu
zákal (meteorologie), meteorologický jev (litometeor) tvořený pevnými částicemi, které snižují dohlednost

oční choroby
sklivcový zákal
šedý zákal
zelený zákal

Externí odkazy